El término Merleta puede referirse a:

 Posible nombre de la planta llamada Croton.
 Figura heráldica con forma de pájaro sin pico ni garras en las patas conocida como merleta.